Palazzo Giustinian steht für folgende Paläste in Venedig:

im Stadtteil Cannaregio:
 Palazzo Giustinian Pesaro
 Palazzo Giustinian Jäger sul Rio dei SS. Apostoli, siehe Palazzo Jagher

im Stadtteil Dorsoduro:
 Palazzo Giustinian (Dorsoduro)
 Palazzo Giustinian Recanati
 Palazzo Basadonna Giustinian Recanati

im Stadtteil San Marco:
 Palazzo Giustinian Lolin
 Ca’ Giustinian

im Stadtteil San Polo:
 Palazzo Giustinian Businello
 Palazzo Giustinian Faccanon
 Palazzo Giustinian Loredan
 Palazzo Giustinian Persico
 Palazzo Giustinian Querini Dubois, siehe Palazzo Querini Dubois

Siehe auch:
 Palazzo Giustiniani (Begriffsklärung)